Otaku – japoński termin określający fana
 Magazyn Otaku – polski magazyn o mandze i anime